Куность — село в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Куностьского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — центр Куностьского сельсовета.

Расположено на берегах реки Куность, которая впадает в Белое озеро. Расстояние до районного центра Белозерска по автодороге — 10 км, до центра муниципального образования посёлка Нижняя Мондома  по прямой — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Марково, Нижняя Мондома, Маэкса.

По переписи 2002 года население — 372 человека (172 мужчины, 200 женщин). Преобладающая национальность — русские (96 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Куность в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)